Апано́вич — фамилия. Известные носители:

 Апанович, Александра (род. 1969) — советская гребчиха-байдарочница.
 Апанович, Елена Михайловна (1919—2000) — советский историк, архивист, писательница.
 Апанович, Магда (род. 1985) — канадская актриса польского происхождения.
 Апанович, Юрий Григорьевич (1928—1989) — советский инженер, специалист в области бурения нефтяных скважин, директор ВНИИБТ, лауреат премии Совета Министров СССР.